Васи́лий Ива́нович Супру́н  (род. 25 октября 1948, с. Новоалександровка Запорожской области) — российский , доктор филологических наук (2000), профессор Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Член диссертационного совета Д 212.027.03 при ВГСПУ.

Карьера 
Выпускник ЛГУ (1971). С 1973 — методист по работе с иностранными гражданами деканата филологического факультета ВГПИ. В 1974—1977 гг. обучался в аспирантуре на кафедре славянской филологии ЛГУ. В 1977 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Семантическая и словообразовательная структура славянских этнонимов» (специальность 10.02.03 — славянские языки).

С 1977 — старший преподаватель, затем доцент кафедры русского языка как иностранного, декан по работе с иностранцами, заведующий кафедрой русского языка как иностранного. С 1984 — проректор по международным связям ВГПИ. В 2000 году защитил докторскую диссертацию «Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал» (специальность 10.02.01 — русский язык). В настоящее время — профессор кафедры общего и славяно-русского языкознания ВГПУ. Также преподает в Царицынском православном университете.

Супрун В. И.— специалист в области ономастики, русской лексикологии, истории русского литературного языка, славистики.

Деятельность

Преподавательская 

 Преподаваемые дисциплины: Старославянский язык, Историческая грамматика русского языка, Актуальные проблемы русской ономастики (спецсеминар), Экспрессивный потенциал народной речи (спецсеминар), Современные проблемы науки, Методология и методы научного исследования, Современное славяноведение, Языковая ситуация, языковая политика, языковое образовательное пространство, Активные процессы в современном русском языке, Геолингвистика, Теория текста.
Под руководством В. И. Супруна и при его научном консультировании защищены 32 кандидатские и 4 докторские диссертации. Его ученики преподают в Российском университете дружбы народов, в учебных заведениях других городов России, Испании, США, а также в вузах Германии, Чехии, Кубы, Китая, Нигерии.
 Экспедиционная деятельность: с 1998 г. ежегодная диалектологическая практика бакалавров, аспирантов и магистрантов.

Научная и общественная 

 Член Правления РОПРЯЛ.
 Эксперт Волгоградского отделения Русского географического общества.
 Член редколлегии журнала Вопросы ономастики (Екатеринбург).
 Заместитель главного редактора Известий ВГСПУ.

Сфера научных интересов: ономастика, русская лексикология, история русского литературного языка, славистика, украинистика, палеославистика, краеведение.

Супрун В. И. регулярно участвует в научных конференциях в России и за рубежом, выступает в качестве организатора научных конференций в ВГСПУ. Является постоянным председателем конференции «Ономастика Поволжья», приняв эстафету в 1989 году от основателя этого научного форума — В. А. Никонова, известного русского учёного. С тех пор эта конференция проходила в Волгограде, Уфе, Йошкар-Оле, Казани, Ярославле, Твери и других городах России.

Около 20 лет возглавляет Волгоградский филиал Российского фонда культуры.

Публикации 
Супрун В. И. — автор свыше 500 статей, заметок, глав в коллективных монографиях, книг по различным вопросам лингвистики, методики преподавания русского языка, краеведения.

Некоторые работы:

 Краеведческая ономастика // Духовная культура: проблемы и тенденции развития. Сыктывкар, 1994.
 Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Волгоград: Перемена, 2000. — 172 с.

 Ономастичните изследования във Волгоград // Лингвистична Русия: Научни школи на Волгоград. София, 2010. С. 119-128.
 Ономастическое поле китайского языка и функционирование китайских антропонимов // Китайская лингвокультура в современном глобальном мире: кол. монография. Волгоград, 2010. С. 102-132. (в соавт. с Ван Цзиньлинь)
 Теоретические основы ономастики: Учеб. пособие. Алматы; Волгоград, 2011 (в соавт. с Г. Б. Мадиевой).
 Словарь донских говоров Волгоградской области. Волгоград, 2011 (в соавт., под ред. Р. И. Кудряшовой).
 Страницы истории донского казачества (XV-XVIII вв.). Волгоград, 2012 (в соавт. с В. И. Гомуловым).
 Художественно-эстетический потенциал ономастического поля русского языка // Лингвистика на рубеже веков: актуальные проблемы и новые подходы. Ч. 2. Волгоград, 2012. С. 4-59.

Увлечения 
Увлечения: чтение краеведческих книг и статей, выращивание цветов.

В биобиблиографическом указателе, созданном научно-педагогической библиотекой ВГСПУ, об увлечениях В. И. Супруна написано:

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ВГСПУ
 Сайт, посвящённый деятельности В. И. Супруна (биобиблиографический указатель).
 
 Биографическая справка

Кавалеры ордена Святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси
Ономасты
Слависты России
Лексикографы России
Историки языка
Диалектологи
Преподаватели Волгоградского социально-педагогического университета
Русисты
Члены Русского географического общества после 1991 года